

Construction 
 Mur : structure solide séparant deux espaces ;
 Mur-boutant : contrefort particulièrement saillant formant un mur perpendiculaire à celui qu'il épaule ;
 Mur acrotère : muret situé en bordure de toitures terrasses pour permettre le relevé d'étanchéité ;
 Mur anti-bruit : structure extérieure, solide, destinée à développer un effet d'isolation phonique ;
 Mur de soutènement : mur vertical ou sub-vertical qui permet de contenir des terres (ou tout autre matériau granulaire ou pulvérulent) sur une surface réduite ;
 Mur de refend : mur formant le contreventement en contrefort interne de la structure ;
 Mur-rideau : type de façade légère ;
 Mur gouttereau : mur de façade reliant les murs pignons, et portant une gouttière ou un chéneau terminant le versant de toiture ;
 Mur Trombe : un mur capteur qui accumule le rayonnement solaire ;
 Mur végétalisé : mot décrivant des jardins ou écosystèmes verticaux.

Histoire  
 Barrière de séparation : mur érigé à la frontière entre deux États. 
 Les Longs Murs : double muraille fortifiée érigée entre 461 et 456 av. J.-C. afin de garantir les communications entre Athènes et son port du Pirée
 Le Murus gallicus : désigne les remparts gaulois tels qu'ils sont connus par les découvertes archéologiques et par certains textes antiques.
 Mur vitrifié : vestiges archéologiques présentant des caractéristiques impliquant une chauffe à très haute température et datant d'une période comprise entre 800 et 200 ans av. J.-C. 
 Le mur d'Anastase : ancienne fortification bâtie par les Byzantins au  près d' d'Istanbul, en Turquie.
 Le mur d'Aurélien : enceinte fortifiée antique protégeant la ville de Rome.
 Le mur d'Hadrien : fortification construite à partir de 122  par les Romains sur toute la largeur de l'Angleterre
 Le mur de Londres : mur romain bâti entre 190 et 225 autour de Londinium, plus grande ville de la province romaine de Bretagne.
 Le mur de Berlin : muraille érigée en 1961 et abattue en 1989
 Le mur de l’Atlantique
 Le mur des Fermiers généraux : muraille qui enserra Paris à des fins fiscales
 Le mur des Fédérés

Toponyme 
 Mur : localité de la commune suisse de Vully-les-Lacs dans le canton de Vaud
 Mur : localité de la commune suisse de Mont-Vully dans le canton de Fribourg
 Mur : localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Novi Pazar, district de Raška
 Mur-de-Barrez : commune française d'Aveyron
 Mûr-de-Bretagne : ancienne commune française des Côtes-d'Armor intégrée à Guerlédan
 Mur-de-Sologne : commune française de Loir-et-Cher

Hydronyme 
 Mur (ou Mura) : rivière d'Europe centrale

Littérature 
 Le Mur : nouvelle d'Anton Tchekhov publiée en 1885 ;
 Le Mur : recueil de nouvelles de Jean-Paul Sartre.

Titre

Cinéma 
 Le Mur : titre français de The Man Next Door, film muet de Victor Schertzinger (1923)
 Le Mur : film français de Serge Roullet (1967)
 Le Mur (Duvar) : film turc réalisé par Yılmaz Güney (1983)
 Le Mur : film réalisé par Alain Berliner (1998)
 Mur : film documentaire de Simone Bitton (2004) sur le mur israélien en Palestine
 Le Mur ou la psychanalyse à l'épreuve de l'autisme : documentaire français de Sophie Robert sur l'approche psychanalytique de l'autisme (2011)
 Le Mur : film documentaire canadien de Cam Christensen et David Hare (2017)

Spectacle 
Le Mur, spectacle de Dieudonné

Bande dessinée 
 Le Mur (Stonewall) est un super-vilain mutant appartenant à l'univers de Marvel Comics

Autres usages 
 Mur du son : phénomène physique aérodynamique
 Le Mur Lennon ou « Lennon Wall » est un mémorial informel à John Lennon à Prague, en République tchèque

Sigle

 MUR : sigle désignant les mouvements unis de la Résistance
 MUR : code désignant la roupie mauricienne, selon la norme ISO 4217
 Le MUR : association loi de 1901 (modulable, urbaine, réactive)
 MUR : sigle désignant, dans des supports d'expression française, le Mouvement de l'unicité et de la réforme, au Maroc

Voir aussi 
 Liste de murs
 Mûre : fruit.